Konstantin Nikolaevič Batjuškov
 Varvara Nikolaevna Batjuškova